Велика награда Сан Марина 1990. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1990. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 13. маја 1990. године.

Класификација 

Формула 1 1990.
Велика награда Сан Марина